Achille Chazaud
Henri Bertaud du Chazaud
Jean-François Simon Chazaud